Без названия — многозначный термин.
 «Без названия» — рассказ русского советского писателя Бориса Пильняка.
 «Без названия» — первый цветной фильм, снятый Эдвардом Рэймондом Тёрнером.
 «Без названия» — картина американского художника Марка Ротко.
 «Без названия» — арт-объект Александра Бродского и Надежды Корбут, созданный в 2006 году в рамках фестиваля «Архстояние».
 «Без названия» — шестой студийный альбом российского рок-музыканта Николая Носкова, выпущенный в 2012 году.